Phil Brown (1916-2006) – attore statunitense
 Philip Brown (1958) – attore statunitense
 Phil Brown (1959) – allenatore di calcio britannico
 Phil Brown (1962) – atleta britannico
 Phil Brown (1991) – sciatore alpino canadese